Название Российского государственного университета туризма и сервиса в 1961—1993 годах
 Название Всемирного технологического университета «ВТУ» после 24 июня 2009 года